Varanosaurus — вимерлий рід ранніх синапсидів пелікозаврів, які жили під час кунгурського періоду.

Опис 
Як випливає з назви, варанозавр міг виглядати на вигляд схожим на сучасних варанів, хоча вони взагалі не були пов'язані.

Варанозавр мав сплощений, подовжений череп і загострену морду з рядом гострих зубів, включаючи дві пари помітних псевдокулів, що означає, що він був активним хижаком.

Варанозавр, ймовірно, жив у болотах, конкуруючи з більшим офіакодоном за їжу.

Класифікація 
Нижче наведено кладограму, модифіковану на основі аналізу Бенсона (2012):

Примітки 

Тварини пермського періоду
Синапсиди